

Arts 
 Bunny O'Hare, film américain réalisé par Gerd Oswald ;
 Bucky O'Hare, série de comics écrit par Larry Hama et dessiné par Michael Golden ;
 ''Bucky O'Hare... contre les Krapos !,  série télévisée d'animation et de science-fiction américano-canadienne.

Patronyme 

 Damian O'Hare (1977-), acteur anglais ;
 Denis O'Hare (1962-), acteur américain ;
 Edward O'Hare (1914–1943), aviateur américain ;
 Hefin O'Hare (1979-), joueur écossais de rugby à XV ;
 John O'Hare (1946-), joueur de football écossais ;
 Michael O'Hare (1952-), acteur américain.

Toponyme 

 O'Hare, secteur communautaire de la ville de Chicago ;
 O'Hare, aéroport international de Chicago ;
 O'Hare, station du métro de Chicago ;
 O'Hare Branch, tronçon de la ligne bleue du métro de Chicago.